Winterbauer ist der Familienname von:

 Marcus Winterbauer (* 1965), deutscher Kameramann
 Stefan Winterbauer (* 1970), deutscher Journalist